Miejscowości w USA:
 Barron – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Barron
 Barron – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Barron
Gminy w USA:
 Barron (ang. Barron Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Barron
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Barron (ang. Barron County) – w stanie Wisconsin